San Pascasio è un nome che può riferirsi a vari personaggi venerati come santi:
 San Pascasio Radberto, abate benedettino del IX sec., festeggiato il 26 aprile.
 San Pascasio di Vienne, vescovo, festeggiato il 22 febbraio.
 San Pascasio, martire spagnolo, festeggiato assieme ad Arcadio, Probo, Eutichiano e Paulillo il 13 novembre.
 San Pascasio di Roma, vescovo del VI secolo, festeggiato il 31 maggio.
 San Pascasio Martire, santo guerriero, venerato nel comune di Balvano in seguito all'acquisto da parte della chiesa locale della reliquia tuttora presente nella chiesa madre del paese, festeggiato il 14 giugno.
 San Pietro Pascasio, vescovo e martire, festeggiato il 6 dicembre.
 Beato Pascasio da Lione, vescovo mercedario in Lycaonia, festeggiato il 19 luglio.